

Titres et patronymes 
 
 Duc de Buckingham, titre de noblesse des pairies d'Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni.
 George Villiers,  de Buckingham, homme d'État anglais (1592-1628), assassiné par John Felton. C'est le Buckingham du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.
 George Villiers,  de Buckingham, fils du précédent, homme d'État anglais (1628-1687) et écrivain.
 Kyle Buckingham (1983-), triathlète sud-africain.
 Lindsey Buckingham (1949-), guitariste et chanteur américain.
 Margaret Buckingham (1945-), biologiste franco-britannique.
 Mark Buckingham (1985-), triathlète britannique.
 Pam Buckingham, joueuse de squash néo-zélandaise.
 Richard Buckingham (1911-1994), mathématicien britannique.

Toponymes et monuments

Buckingham est une ville du comté de Buckinghamshire en Angleterre.
 Buckingham est une circonscription du Buckinghamshire.
 Le nom Buckingham est parfois utilisé pour désigner le comté précédemment cité.
 Le palais de Buckingham est la résidence londonienne officielle de la monarchie britannique.

Buckingham était une ville du Québec, qui fait maintenant partie de la ville de Gatineau.
 L'île Buckingham est une île de l'archipel arctique canadien au Nunavut.
 Buckingham était un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada.

Buckingham est le nom d'un canal artificiel près de Chennai.

, Buckingham
 
 Buckingham
 Buckingham Fountain, près de Chicago
 
 Comté de Bucks, Buckingham Township
 Comté de Wayne, Buckingham Township
 , Buckingham
 
 Buckingham
 Comté de Buckingham

Sciences et techniques 
 Le théorème de Buckingham est un fondement de l'analyse dimensionnelle.